.бг è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato alla Bulgaria.

Domini di primo livello
Bulgaria